Fujioka (Aichi), een gemeente in de prefectuur Aichi, Japan
Fujioka (Gunma), een stad in de prefectuur Gunma, Japan
Fujioka (Tochigi), een gemeente in de prefectuur Tochigi, Japan